Závod na 400 metrů překážek mužů se odehrál 6. (rozběhy), 7. (semifinále) a 9. srpna (finále). Vyhrál Nor Karsten Warholm.

Rozběhy

Rozběh 1

Rozběh 2

Rozběh 3

Rozběh 4

Rozběh 5

Semifinále

Semifinále 1

Semifinále 2

Semifinále 3

Finále

Celkové pořadí

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Muži 400 metrů překážek